Boschkau steht für:
 Božkov, Stadtteil von Mnichovice u Říčan, Tschechien, siehe Božkov (Mnichovice)
 eine Wüstung in Dresden, Sachsen, siehe Liste der Wüstungen in Dresden#Stadtbezirk Plauen